Noposkop – rodzaj przyrządu pomiarowego, służącego do pomiaru czystości oraz grubości przędzy.Składa się z motowidła, na które jest nawijana przędza tak, aby każda nitka była ułożona w sposób równoległy do siebie w odległości kilku milimetrów. Umożliwia to dokładną obserwację wzrokową wszystkich nitek w przędzy.

Tkactwo